Christian, Kristian, Kristen, Christen, Kresten, Chresten, og Kristjan kan henvise til flere personer og lokaliteter:

Personer 
 Christian (navn) – om navnene Christian, Kristian, Kristen, Christen, Kresten, Chresten, og Kristjan og bærere af disse (som for- og efternavn).
 Liste over herskere med navnet Christian – regerende herskere med Christian som fornavn.
 Prins Christian (flertydig) – adskillige prinser med dette navn.
 Chresten (sanger) – dansk singer-songwriter i country- og popgenren
 Kristian (børnesanger) – Kristian Dahlgård Mikkelsen - dansk børne-sanger

Dyr 
 Christian (løve) – en kendt løve

Musik 
 The Christians – et soulband fra Liverpool, England
 Christian the Christian – album af Lackthereof

Navnet anvendt i fiktion 
 Christian, hovedpersonen i John Bunyans roman The Pilgrim's Progress.
 Kong Christian stod ved højen Mast er titlen på den danske kongesang, skrevet af Johannes Ewald.
 Christian (film), en dansk film fra 1989 instrueret af Gabriel Axel.
 Kristen Skjern og Hans Christian Varnæs er to figurer fra Matador, spillet af henholdsvis Jesper Langberg og Holger Juul Hansen.
 Kristian (tv-serie) en dansk tv-serie på TV2 Zulu.

Lokaliteter

Danske stednavne 
 Fort Christiansborg, tidligere dansk fort på Den danske Guldkyst (opkaldt efter Christian 5.)
 Christiansborg Slot, hjemsted for Folketinget (opkaldt efter Christian 6.)
 Christiansfeld, en by i Sønderjylland (opkaldt efter Christian 7.)
 Christiansfort, tidligere dansk fort i Dansk Vestindien (opkaldt efter Christian 5.)
 Christianshavn, bydel i København (opkaldt efter Christian 4.)
 Christians Kirke på Christianshavn (opkaldt efter Christian 6.)
 Christianskirken, navn på flere kirker (se disse)
 Fristaden Christiania på Christianshavn
 Grevskabet Christianssæde på Lolland (indtil 1740 Grevskabet Christiansborg), tidligere dansk grevskab
 Christianspris, tidligere fæstning ved Kiel i Slesvig-Holsten, også kaldet Frederiksort (opkaldt efter Christian 4.)
 Christians Sogn, findes flere steder i landet.
 Christiansø, ø ved Bornholm, del af Ertholmene (opkaldt efter Christian 5.)
 Christiansø Sogn, som ovenstående

Udenlandske stednavne 
 Kristianstad, en by i Skåne, opr. Christianstad (opkaldt efter Christian 4.)
 Christiania og Kristiania, ældre navne for Oslo, Norges hovedstad (opkaldt efter Christian 4.)
 Christian Island, Ontario
 Christian County, Illinois
 Christian County, Kentucky
 Christian County, Missouri